Косаковский — фамилия. Известные носители:
 Косаковский, Виктор Александрович (род. 1961) — российский кинорежиссёр-документалист и сценарист.
 Косаковский, Леонид Григорьевич (род. 1950) — украинский политик.